Green Island (Hongkong)
 Green Island (Jamajka)
 Zeleni otok (Saba)
 Green Island (Midway, SAD), dio atola Kurea
 Greenisland (Sjeverna Irska)
 Green Island (New York, SAD)